«Джейн берёт ружьё» () — американский вестерн режиссёра Гэвина О’Коннора, снятый по сценарию Брайана Даффилда и Энтони Тамбакиса. В главных ролях — Натали Портман, Джоэл Эдгертон и Юэн Макгрегор.

Сюжет 
После того, как муж-преступник Джейн возвращается домой от своей банды с восемью пулями и еле живой, она обращается к своему бывшему возлюбленному Дэну Фросту и просит его помочь ей защитить ферму от банды её мужа, которая намерена закончить работу.

В ролях

Производство 
Оригинальный сценарий к фильму Брайана Даффилда попал в Чёрный список лучших сценариев 2011 года. Режиссёром фильма первоначально должна была быть Линн Рэмси, но после того, как она не явилась на съёмочную площадку в первый день съёмок, её заменили на Гэвина О’Коннора.

Одну из главных ролей в фильме должен был играть Джуд Лоу, но после замены режиссёра он покинул проект, заявив, что единственной причиной, почему он согласился сниматься в этом фильме — было желание поработать с Линн Рэмси. В фильме также должны были сниматься Майкл Фассбендер и Брэдли Купер, но они выбыли из проекта из-за конфликта в съёмочных графиках.

Съёмки фильма проходили в Нью-Мексико.

Критика 
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 42 % на основе 84 обзоров со средней оценкой 5,2 из 10. Консенсус сайта гласит: «Фильм колеблется между манерным вестерном и жестким ревизионистским подходом к жанру, оставляя преданную игру Натали Портман в пыли».

Джо Лейдон из Variety дал положительную рецензию, написав: «Надежно сделанный и традиционно удовлетворяющий вестерн. Для тех, кто просмотрел бесчисленные отчеты о смене актеров в последнюю минуту, музыкальных директоров и неоднократно переносимые даты выпуска, может быть трудно объективно судить о том, что на самом деле появляется на экране здесь, не отвлекаясь на мысли о том, что могло бы быть или должно было быть».

Майкл Рехтшаффен из Los Angeles Times написал: «Возможно, „Джейн берёт ружьё“ и не изобретает колесо заново, но представляет собой прочное, хорошо продуманное жанровое произведение, несмотря на тернистый путь к экрану».

Джордан Минцер из The Hollywood Reporter написал: «Снимая в Нью-Мексико, О'Коннор и его команда активно используют суровые и иногда захватывающие дух экстерьеры». Минцер также сказал: «Несколько поворотов сюжета недостаточно, чтобы компенсировать откровенно тяжелое, часто унылое действие, которое ведет прямо к финальному противостоянию с небольшой элегантностью и обозом пафоса».

Примечания

Ссылки 

Фильмы Гэвина О’Коннора
Фильмы США 2016 года
Вестерны США
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Фильмы The Weinstein Company
Фильмы на английском языке